Melgaço bezeichnet:
 Melgaço (Portugal), Kleinstadt in Portugal
 Melgaço (Pará), Munizip im brasilianischen Bundesstaat Pará